Cyclops entzii – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1885 roku przez węgierskiego zoologa Eugena von Dadaya.

Eugen von Daday nazwał ten gatunek na cześć swojego wykładowcy z Uniwersytetu von Kolozsvar, prof. Gezy Entza (1842-1919).

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops entzii Daday, 1885. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1885 roku